«Леонид Собинов» — пассажирский океанский паротурбоход, тип Saxonia.

Серия из 4-х судов строилась в 1953-1957 г.г. на судоверфи фирмы "John Brown & Co." (Великобритания, г.Клайдбенк).

В 1973 году два судна данной серии приняты в эксплуатацию ММФ СССР по бербоут-чартеру (зафрахтованы без команды),
позднее выкуплены:
Леонид Собинов (экс Carmania, экс Saxonia) — ЧМП, п.п.Одесса.
Федор Шаляпин (экс Franconia, экс Ivernia) — ДВМП, п.п.Владивосток, в 1980 году переведен в ЧМП, п.п.Одесса.

Тип судна: паротурбоход, грузопассажирское рефрижераторное. В 1971 году 3-е судно серии перестроено в пассажирское круизное.
Конструктивный тип: шестипалубное, двухвинтовое, с МО, смещенным в корму, с наклонным носом и крейсерской кормой.
Назначение: перевозка пассажиров и сопутствующих грузов.
Район плавания: неограниченный.
Дальность плавания: 5200 миль
Экипаж и обслуживающий персонал: 429 чел. (запасных мест — 35)
Пассажировместимость: 800 чел.

Валовая вместимость: 21370,18 т
Дедвейт: 8834 т
Длина: 185,39 м
Ширина: 24,48 м
Высота борта: 11,35 м
Осадка: 7,49/8,56 м

Тип ГД: 2 турбогенератора с двухкорпусными паровыми турбинами типа "Паметрада" (Англия)
Мощность ГД: 2 х 10750 л.с.
Скорость: 18,0 уз.

Построен в Великобритании для компании «Кьюнард Лайн». Спущен на воду в 1954 году. Первоначально назывался Saxonia, в 1962 году судно было переименовано в Carmania.

Использовался на трансокеанской линии из Ливерпуля в Монреаль. В 1973 году продан в Советский Союз и назван в честь известного оперного певца. Принадлежал Черноморскому морскому пароходству. «Леонид Собинов» совершал круизные рейсы в Чёрном и Средиземном морях, а также в Атлантическом океане. 

Периодически судно выполняло правительственные задания, совершая специальные рейсы на Кубу, транспортируя кубинских военнослужащих в Анголу.

В 1990 году судно зарегистрировали на Мальте, и оно продолжало круизные плавания по Черному, Эгейскому, Средиземному и Адриатическому морям под руководством частных компаний.

Турбоход «Леонид Собинов» поставили на прикол в СРЗ порта Ильичевск в 1995 году. В 1999 году судно было отправлено в индийский порт Аланг для разрезки на металл.

Однотипные суда 
«Фёдор Шаляпин»

См. также 
 Лилиана Гасинская — советская девушка, в 1979 году сбежавшая из СССР с борта «Леонида Собинова», стоящего в порту Сиднея, и получившая в Австралии убежище

Ссылки 
 Страница на сайте «Водный транспорт»
 «Леонид Собинов» и «Федор Шаляпин»: так провожали пароходы…
 Фото из архива

Литература 
 

Суда по алфавиту
Суда Великобритании
Суда СССР
Круизные суда
Океанские лайнеры
Суда ЧМП